Kosača steht für:

 ein Dorf bei Goražde in Bosnien und Herzegowina; Stammsitz des Adelsgeschlechts Kosača.

Kosača (auch Kosaca) ist der Familienname folgender Personen:

 Katarina Kosača-Kotromanić (1424–1478), Tochter von Stjepan Vukčić Kosača und Königin von Bosnien
 Sandalj Hranić Kosača, Großvojvode von Bosnien
 Stjepan Vukčić Kosača (1405–1466), Großvojvode von Bosnien und Herzog der Herzegowina
 Vladislav Hercegović Kosača (1426 od. 1427–1490), Sohn von Stjepan Vukčić Kosača
 Vlatko Hercegović Kosača († 1489), Sohn von Stjepan Vukčić Kosača und bosnischer Herzog.